Shazam peut faire référence à :

Logiciel 
 Shazam, est un logiciel de reconnaissance musicale dédié aux chansons.

DC Comics 
 Captain Marvel, un personnage de DC Comics, renommé officiellement Shazam en 2011, notamment pour éviter la confusion avec Captain Marvel de Marvel Comics ;
 Shazam!, série télévisée américaine diffusée de 1974 à 1976, basée sur le personnage ci-dessus ;
 Shazam, série d'animation américaine de 1981, basée sur le personnage ci-dessus ;
 Shazam!, film américain basé sur le personnage ci-dessus sorti en 2019 ;
 Shazam! La rage des Dieux (Shazam! Fury of the Gods), film américain basé sur le personnage ci-dessus sorti en 2023 et faisant suite au précédent.

Musique 
 Shazam, album de The Move.

Voir aussi 
 Shazamm!, est un jeu de société

Homonymie de titre